Космодром імені Сатіша Дхавана () — індійський космодром, розташований на острові Шрихарикота у Бенгальській затоці, поблизу Мадраса в південному штаті Андхра-Прадеш.

Належить Індійській організації космічних досліджень. Космодром будувався у 1971—1979 роках, перший запуск здійснено 18 липня 1980 — штучний супутник Землі «Рохині» (Rohini).

Два стартові майданчики (другий введений до ладу в 2005). Близькість до екватора є однією з безперечних переваг космодрому.

Історія запусків 
 1979: перший експериментальний запуск SLV-3 із супутником Rohini зазнав невдачі.
 1980: другий експериментальний запуск SLV-3 успішно вивів на орбіту Rohini.
 1983: запуск SLV-3. RS-D2 виведений на орбіту.
 1987: ASLV із супутником SROSS-1
 травень 1992: третій запуск ASLV з SROCC-C на борту, супутник виведений на орбіту
 1993: перший запуск PSLV з супутником IRS-1E зазнає невдачі.
 22 жовтня 2008 року в 6:52 ранку за місцевим часом (00:52 по Грінвічу) з космодрому був запущений безпілотний апарат «Чандраян-1» в ході першої в історії країни місячної місії.
 5 листопада 2013 року — запуск індійської автоматичної міжпланетної станції Mangalyaan, призначеної для долсідження Марсу.
 18 грудня 2014 року — Індійська організація космічних досліджень ISRO провела пуск нової ракети-носія GSLV Mark-III. На ній був завантажений прототип спускного апарата пілотованого космічного корабля вагою більше 3,5 тонн. Після успішного виведення апарата на задану висоту він здійснив посадку в Андаманському морі.

Посилання 
 ISRO website: Satish Dhawan Space Centre
 Sriharikota on Encyclopedia Astronautica 
 Federation of American Scientists: Satish Dhawan Space Centre 
 SHAR centre layout

Космодроми
Наука в Індії